Ня́ятяо́я (, означает «Куницын ручей») — топоним в Карелии.

 Няятяоя — давно заброшенный финский хутор на территории Лоймольского сельского поселения Суоярвского района Республики Карелия. 
 Няятяоя — заброшенная железнодорожная станция на 383,11 км перегона Лоймола — Пийтсиёки линии Маткаселькя — Суоярви Октябрьской железной дороги.